Castione (Loria), plaats in de Italiaanse gemeente Loria.
 Arbedo-Castione, gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Ticino.